Un cimentier est une personne ou une organisation fabriquant du ciment.
 Un cimentier est un navire de charge transportant du ciment.